Ведьмин колодец () — источник воды, расположен вблизи деревни Тухала в волости Козе, уезд Харьюмаа, Эстония. Известен своим уникальным поведением (бурным истечением воды) в определённые периоды года. «Чудо Эстонии-2012»

Колодец глубиной 2,4 м, находится на карстовой территории «Природный Центр Тухала», самой большой в Эстонии (188 га). В период половодья выбрасывает на поверхность до 100 литров воды в секунду («вскипает»), явление может продолжаться до трёх недель, но не повторяется ежегодно. Болотное происхождение определяет коричневатый окрас воды.

Издавна был объектом поклонения язычников.

Поблизости с колодцем установлены стилизованные скульптуры Юло Ыуна.

В связи с планами устройства известнякового карьера поблизости с территорией Природного Центра феномен колодца может прекратить своё существование.

Примечания

Ссылки 
 Ведьмин колодец в Тухала
 Ведьмин колодец
 Virtual Tours / Tuhala Witch’s Well

Памятники природы Эстонии
Волость Козе